Volvo - fabricante sueco de caminhões.
 Volvo Cars - divisão da Volvo responsável pela fabricação de automóveis.
 Volvo Buses - divisão da volvo fabricante de ônibus.